est la formule brute de plusieurs isomères. 

 Alcane bicyclique
 bicyclo[1.1.0]butane, numéro CAS 

 Alcènes
 1,2-butadiène ou méthyl allène, numéro CAS 
 1,3-butadiène, numéro CAS 
 1-méthyl cyclopropène, numéro CAS 
 1-méthyl-cycloprop-2-ène ou 2-méthyl-cycloprop-1-ène, numéro CAS 
 méthylènecyclopropane, numéro CAS 
 cyclobutène, numéro CAS 

 Alcynes, butynes
 1-butyne ou éthyl éthyne, numéro CAS 
 2-butyne ou diméthyl éthyne ou crotonylène, numéro CAS

Voir aussi 

, ,  ------------------------------------------ , , C3H8
, , ,  ---------------------------- , , , 
, , , ,  -------------- C5H4, , , ,